Robertson – szkockie nazwisko
 Miejscowości w Australii
 Robertson – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
 Miejscowości w USA
 Robertson – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Uinta
 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Robertson (ang. Robertson County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Robertson (ang. Robertson County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Robertson (ang. Robertson County) – w stanie Teksas

 Miejscowości w Południowej Afryce
 Robertson – miasto w Prowincji Przylądkowej Zachodniej